Korsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korsaari, Nystad, Egentliga Finland, 
 Korsaari, Savitaipale, Södra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar